Сукьянкино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена в 33 км к югу от райцентра Великие Луки, в 6 км к северо-востоку от волостного центра Поречье и в 1 км к северо-востоку от деревни Екатерингоф.

Население 
Постоянное населениепо состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района